Изумительный () — франко-итальянский фильм 2008 года, режиссёр Паоло Соррентино
 Изумительный () — китайский фильм 2013 года, режиссёр Шервуд Ху